Chunhuás kan syfta på två orter i sydöstra Mexiko:

Chunhuás, Campeche i delstaten Campeche
Chunhuás, Quintana Roo i delstaten Quintana Roo